«Disco» — п'ятнадцятий студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Альбом вийшов 6 листопада 2020 через лейбл BMG Rights Management.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг
Альбоми BMG Rights Management